Munchkin puede referirse a:
Munchkin, una raza de gatos proveniente de Estados Unidos. 
Munchkin, un juego de cartas.
Munchkin, unos personajes de la película El mago de Oz (1939).